То́карев — русская фамилия, женская форма ; также топоним.

Токарев

А 
 Токарев, Аверий Матвеевич (1918—1997) — советский чувашский музыкант.
 
 Токарев, Алексей Павлович (1919—1977) — гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Токарев, Анатолий Георгиевич (род. 1937) — советский и российский валторнист.
 
 Токарев, Артём Николаевич (род. 1985) — российский хоккеист.
 Токарев, Артур Георгиевич (род. 1969) — российский архитектор, педагог, историк архитектуры.

Б

В 
 Токарев, Вадим Александрович (род. 1972) — российский боксёр-профессионал.
 Токарев, Валентин Петрович (1925—2007) — советский геолог и учёный-нефтяник, лауреат Ленинской премии.
 
 
 Токарев, Вилли (Вилен Иванович Токарев; 1934—2019) — советский, американский и российский певец, поэт и автор-исполнитель.

Г 
 Токарев, Геннадий Амвросимович (1955—2001) — советский биатлонист.
 Токарев, Гавриил Николаевич (1835—1891) — российский контр-адмирал, участник обороны Петропавловска.

Д 
 Токарев, Даниил Михайлович (1906—1962) — советский председатель Омского облисполкома (1943—1945).

Е 
 Токарев, Евгений Павлович (1937—2008) — советский и российский русский поэт, журналист.
 Токарев, Егор Акимович (1914—1999) — Герой Советского Союза.

И

Л 
 Токарев, Лев Николаевич (1933—2021) — cпециалист в области разработки судовых электроэнергетических систем, доктор технических наук, профессор.

М 
 Токарев, Максим Николаевич (род. 1981) — российский футболист.
 
 Токарев, Моисей Степанович (1913—1943) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.

Н

П 
 Токарев, Павел Сергеевич (1913—1994) — Герой Социалистического Труда.

Р 
 Токарев, Роман Александрович (род. 1991) — российский самбист.

С 
 
 Токарев, Станислав Николаевич (1932—1989) — спортивный журналист, сценарист, писатель.
 Токарев, Степан Кириллович (1922—1997) — Герой Советского Союза.

Ф 
 Токарев, Фёдор Васильевич (1871—1968) — российский и советский конструктор, создатель пистолета ТТ.
 Токарев, Фёдор Леонидович (1927—1942) — юный герой-партизан Великой Отечественной войны.

Ю 
 Токарев, Юрий Сергеевич (1925—1972) — ленинградский историк-архивист.

Я 
 Токарев, Яков Кузьмич (1909—1984) — управляющий отделением конезавода, Герой Социалистического Труда.



Топоним 
 Токарев — село в Житомирской области Украины.
 Токарев — хутор в Астраханской области России.